Capitole steht für
 Kapitol (Toulouse), Gebäude in Toulouse
 Capitole (Toulouse), Stadtviertel von Toulouse
 Le Capitole, französischer Fernverkehrszug zwischen 1960 und 1991

Siehe auch:
 Capitol
 Kapitol